Potencial se relaciona con los siguientes artículos:

en física:
Potencial es una magnitud escalar definida en los campos conservativos.
Potencial eléctrico, cuando el campo es eléctrico.
Potencial gravitatorio, cuando el campo es gravitatorio.
Energía potencial, la energía asociada al potencial de campo en un punto del espacio.
Diferencia de potencial, el voltaje o diferencia entre el potencial de campo de dos puntos.
Potencial vector magnético, magnitud vectorial cuyo rotacional es el campo magnético.

en química:
Potencial químico, la cantidad de energía química contenida en una sustancia cualquiera por unidad de masa.
potencial termodinámico, la manera en que se mide en la termodinámica la combinación de los distintos tipos de potenciales;
Potencial de reducción, la tendencia de dos sustancias a reaccionar entre sí mediante oxidación-reducción.
Potencial de ionización, mínima energía que hay que suministrar a un átomo para ionizarlo. 

en biología:
Potencial de membrana es la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana celular:
Potencial de reposo.
Potencial de acción.
Potencial evocado, el nivel de actividad bioeléctrica cerebral.
Potencial hídrico, potencial que permite la circulación de agua en el interior de las plantas.